Anna Pietrzak (ur. 1949) – piosenkarka
 Anna Pietrzak (ur. 1987) – koszykarka